Arias steht für:
 Arias (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Arias ist der Name folgender Orte:
 Arias (Córdoba), Ort in Argentinien
 Arias (Mérida), Ort in Venezuela

Siehe auch:
 Areias
 Aria